Abarca ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Francisca Abarca de Bolea, spanische Zisterzienserin, Dichterin und Schriftstellerin
 Agustín Abarca (1882–1953), chilenischer Maler
 Carlos Abarca (1900–??), chilenischer Boxer
 Fabio Reynaldo Colindres Abarca (* 1961), salvadorianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von San Miguel
 Gerónimo Abarca de Bolea y Portugal, aragonesischer Adliger und Historiker des 16. Jahrhunderts
 Horacio del Carmen Valenzuela Abarca (* 1954), chilenischer Geistlicher, Bischof von Talca
 Joaquín Abarca (1778–1844), spanischer Bischof
 José Maria Abarca (* 1974), spanischer Wasserballspieler
 Martín Abarca de Bolea y Castro, spanischer Dichter und Schriftsteller des 16. Jahrhunderts
 María de Abarca († um 1656), spanische Malerin
 Mariano Ricafort Palacín y Abarca (1776–1846), kastilischer Gouverneur in La Paz (Rio de la Plata) auf den Philippinen und auf Kuba
 Miguel de Abarca († 1683), spanischer Baumeister
 Pedro Abarca (1619–1697), spanischer Jesuit und Theologe
 Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda (1719–1798), spanischer Politiker, Minister, Militärperson
 Rubén Abarca (* 1960), mexikanischer Fußballspieler
 Ximena Abarca (* 1981), chilenische Sängerin